Il separatismo è un'ideologia e/o una pratica politica che propugna la separazione, il distacco, da un raggruppamento sociale cui si appartiene.

 Separatismo femminista
 Separatismo politico ed amministrativo
 Separatismo religioso – Il titolo di "separatisti" viene applicato per la prima volta ai seguaci del puritano Robert Browne e più tardi agli indipendentisti che si separano dalla Chiesa Anglicana ritenendo non sufficienti le sue riforme del Cattolicesimo.